Naselje u Srbiji:
 Koceljeva, naselje u sastavu općine Koceljeva, Mačvanski upravni okrug, Središnja Srbija

Općina u Srbiji:
 Koceljeva (općina), općina u Mačvanskom upravnom okrugu, Središnja Srbija